Srstka může být:

 rod Ribes – česky rybíz, meruzalka či právě srstka
 srstka obecná (Ribes uva-crispa) – keř a drobný ovocný plod, lidově známý angrešt
 Zdeněk Srstka (1935–2019) – český sportovec, kaskadér, herec a moderátor, otec Jiřího
 Jiří Srstka – český právník a divadelní manažer, syn Zdeňka
 Josef Srstka (1895–1943) – legionář, plukovník generáního štábu čs. armády mezi válkami, pokladník odbojové ilegální organizace Obrana národa, in memoriam brigádní generál

Rozcestníky - příjmení